Jitotol kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jitotol de Zaragoza, ort, Chiapas, 
 Jitotol (kommun i Mexiko), Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar